John McEnroe, een Amerikaans tennisser
Patrick McEnroe, een Amerikaans tennisser